Masato Fujisaki ist der Name folgender Personen:

* Fujisaki Masato (Diplomat) (1914–2006), japanischer Diplomat
 Masato Fujisaki (Mangaka) (* 1976), japanischer Mangaka